Питер Джексон:
 Джексон, Питер (1860—1901) — австралийский боксёр, носивший прозвище «Чёрный принц».
 Джексон, Питер (род. 1948) — британский историк и педагог, специалист по Средневековью.
 Джексон, Питер (род. 1961) — новозеландский кинорежиссёр, работавший над трилогией «Властелин колец».
 Джексон, Питер (род. 1961) — английский футболист и тренер.